Warnowo ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Warnowo (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Warnold, Gut im Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Warnowo (Wolin), Ort im Powiat Kamieński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Warnow, Kreis Usedom-Wollin, Pommern
 Jezioro Warnowo Wschodnie (Jezioro Rabiąż), Binnensee auf der Insel Wolin, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Rabenzer See (Warnowsee) auf Wollin, Pommern
 Jezioro Warnowo Zachodnie, Binnensee auf der Insel Wolin, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Warnowsee auf Wollin, Pommern